Dobrzeń Wielki (plaats), plaats in Polen
 Dobrzeń Wielki (gemeente), voormalige gemeente in Polen